Contea di Dorchester o Dorchester County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Dorchester (Carolina del Sud)
 Contea di Dorchester (Maryland)